SYY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stornoway (Regno Unito)